Botanika
 strzałka – rodzaj roślin z rodziny żabieńcowatych; np. strzałka wodna

Anatomia i zoologia
 strzałka – jedna z kości goleni
 strzałka – element kopyta koniowatych
 strzałka (Sagitta) – rodzaj bezkręgowców morskich, np. strzałka bałtycka, strzałka mała
 strzałka miłosna – struktura wapienna lub chitynowa, wytwarzana przez niektóre gatunki obupłciowych ślimaków

 Fizyka i matematyka
 strzałka – w teorii kategorii inna nazwa morfizmu
 strzałka – w geometrii wysokość odcinka koła
 strzałka – najwyższy punkt fali stojącej
 topologia strzałki (prosta Sorgenfreya) – topologia na 
 strzałka czasu

 Symbole
 strzałka – symbol (zwykle piktogram) w postaci stylizowanej strzały, używany m.in. na znakach drogowych
 Strzałka – polski herb szlachecki

Zobacz też